«Мадонна Оньиссанти» (также известная как «Маэста» или «Мадонна на троне со святыми») () — алтарная картина живописца итальянского проторенессанса Джотто ди Бондоне (1266—1337). Создана в период между 1306—1310 годами и предназначалась для главного алтаря церкви Оньиссанти (Всех Святых) во Флоренции. Хранится в коллекции Галереи Уффици во Флоренции.

История 
«Мадонна Оньиссанти», которая является одной из главных работ Джотто ди Бондоне, была написана между 1306—1310 годами для главного алтаря флорентийской церкви Оньиссанти (Всех Святых), монастырской церкви ордена монахов-гумилиатов. Орден гумилиатов занимался переработкой и продажей шерсти для благотворительных целей. Простота хитона Богоматери из неокрашенной ткани, вероятно, намекает на это обстоятельство заказа. Композиция относится к конографическому типу Маэстá ( — величание, возвеличивание) — изображения Богоматери с Младенцем в окружении славящих Её ангелов. Соответствует византийскому и древнерусскому типу «Величание Богоматери», или «Прославление Богоматери». Близко иконографии «Царица Небесная» или «Магнификат».

Вероятно, алтарный образ первоначально находился на правом алтаре леттнера (алтарной преграды, отделяющей хор от нефа и нартекса, что подтверждается «перспективой» трона, который рассчитан на восприятие зрителя, стоящего вблизи леттнера, немного слева.

После того как церковь и конвент в конце XVI века были переданы францисканцам, икона Джотто находилась, вероятно, в одном из соседних помещений до конца XVII века, пока Наполеон декретом 1810 года не распустил флорентийские монастыри, и тогда она оказалась в Академии.

Описание 

Украшения трона Богоматери напоминают разноцветный мрамор, который использовался для украшения церквей того периода, а лестницы позволяют зрителю приблизиться к ней, напоминая о ее роли защитницы. Святые и ангелы размещены симметрично справа и слева от Богоматери. Их взгляд устремлен на младенца Иисуса. Атмосферу благоговения подчеркивают изображенные на переднем плане два ангела на коленях, держащие вазы с лилиями и красными цветами. Белый цвет ассоциируется с чистотой и рождением Богородицы, а красный цвет — со смертью Иисуса Христа на кресте. Лишь одна Богоматерь смотрит на зрителя. Ее сидячая фигура вполне объемная и весомая.

Частично обновленная во время последней реставрации ювелирная трактовка цвета в совокупности с декоративными особенностями подкрепляют давно отмеченное родство этой иконы с фресками Джотто для капеллы дель Арена в Падуе, выполненных в 1303—1305 годах. И хотя Богоматерь с младенцем следует византийскому иконографическому типу Одигитрия, своей реалистично переданной телесностью она выглядит иначе в панораме итальянской живописи начала XIV века. Это касается и натуралистически изображенных дырок от сучков деревянного помоста, на который Богоматерь поставила ноги, оберегая от холода мраморного пола; то же самое касается и окаменелых ракушек, которыми устлана земля под ангелами на коленях, которые должны, вероятно, напоминать розовую гальку Вероны.

Внутреннее величие форм, мощные пропорции фигур, сдержанная выразительность поз и жестов, которые отличают, в частности, фигуры ангелов у подножия трона Богоматери, которой они скромно, но с достоинством протягивают цветы, ясность пространственного решения, взвешенное равновесие между перспективными и плоскостными эффектами — лучшие композиции капеллы дель Арена переведены здесь на язык станковой живописи. Если раньше священные события изображались отстраненными от всего земного художественным языком, то Джотто показывает их в торжественно возвышенной, однако четко представленной реально осязаемой действительности. Особенно наглядно это заметно в сравнении с созданной между 1280—1290 годах «Маэста» Чимабуэ, монументальной иконой из церкви Святой Троицы во Флоренции, которая, как и икона Джотто, теперь хранится в Уффици (обе находятся в одном зале — № 2 «XIII в. и Джотто»).

Литература

Ссылка 
 

Картины Джотто
Картины из собрания галереи Уффици
Изображения Девы Марии
Иисус Христос в живописи
Ангелы в изобразительном искусстве